Кру́тов — русская фамилия, женская форма — Крутова.

Известные носители 
 
 Крутов, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Крутов, Андрей Дмитриевич (род. 1977) — российский политик.
 Крутов, Василий Васильевич (род. 1949) — начальник Антитеррористического центра СБУ.
 Крутов, Виктор Иванович (род. 1953) — советский и российский хоккеист и тренер.
 
 Крутов, Владимир Евгеньевич (1960—2012) — советский и российский хоккеист.
 Крутов, Геннадий Георгиевич (1933—1995) — советский хоккеист и тренер.
 Крутов, Георгий Алексеевич (1902—1989) — советский геолог.
 Крутов, Григорий Максимович (1894—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Крутов, Игорь Николаевич — советский генерал-майор авиации, начальник Оренбургского высшего военного авиационного училища лётчиков (1980—1982).
 Крутов, Пётр Максимович (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 Крутов, Сергей:
 Крутов, Сергей Алексеевич — советский театральный режиссёр, художественный руководитель Уфимского русского драматического театра (1950—1958), главный режиссёр горьковского Театра комедии (1958—1961) и Калужского областного драматического театра (1961 — ок. 1965).
 Крутов, Сергей Николаевич (род. 1969) — советский и российский футболист.

См. также 
 Крутовский
 Крутовских
 Крутово
 Крутовка